{{Фильм
 |РусНаз           = Достать коротышку
 |ОригНаз          = 
 |Изображение      = Get_Shorty.jpg
 |Жанр             = комедия
 |Режиссёр         = Барри Зонненфельд
 |В главных ролях  = Джон ТраволтаДжин ХэкмэнДэнни Де ВитоРене Руссо
 |Время            = 105 минут
 |Страна           = 
 |Продюсер         = Грэм Плейс Сьюзен Ринго Дэнни Де Вито
 |Сценарист        = Элмор Леонард Скотт Фрэнк
 |Композитор       = Джон Лури Марк Сэндмен Букер Т. Джонс
 |Оператор         = Дональд Питерман
 |Бюджет         = $30 млн
 |Сборы           = $115.1 млн
 |Год              = 1995
 |Следующий фильм  = Будь круче! (2005)
}}
«Достать коротышку» () — кинофильм, экранизация  (в русском переводе — «Контракт с коротышкой») Элмора Леонарда. В 2005 году вышел сиквел фильма — Будь круче!, основанный на продолжении повести. В 2017 году вышел сериал «Достать коротышку», который осенью 2019 был представлен уже третьим сезоном.

 Сюжет 
Чили Палмер (Джон Траволта), ростовщик из Майами, преследует своего должника, владельца химчистки Лео Дево, который по счастливой случайности обманул авиакомпанию на 300 000$. В Лас-Вегасе, куда Чили прилетает в поисках Лео, его знакомый, владелец казино Дик Аллен, предлагает ему подработку — в Лос-Анджелесе у него имеется должник, кинопродюсер Гарри Зимм (Джин Хэкмэн). Чили Палмер соглашается забрать для него долг. Ночью, вломившись в дом актрисы Карен Флорес (Рене Руссо), где ночевал Гарри, он напоминает ему о долге и неожиданно предлагает идею для фильма, основанной на его личном опыте, а также на истории с владельцем химчистки. Гарри одобряет идею, но у него и без этого есть проблемы — в Лас-Вегасе он проиграл деньги своих инвесторов, людей из наркомафии, использующих в качестве прикрытия фирму проката лимузинов. К тому же у него на примете имеется отличный сценарий фильма — «Мистер Лавджой», которым заинтересовалась кинозвезда Мартин Уир (Дэнни Де Вито). Чили решает помочь Гарри решить его проблемы, чтобы посмотреть на кинобизнес изнутри. Вместе с Карен Флорес, бывшей женой Мартина Уира, Чили пытается пригласить его на роль в фильме Гарри. Попутно он рассказывает ему свою идею фильма, которая оказывается Мартину по душе.

Бо Кэтлетт (Делрой Линдо), глава «лимузинщиков», проводит сделку с наркомафией Пабло Эскобара. Положив деньги в ячейку в аэропорту, он отдаёт ключ посыльному Йайо, предупредив того, что за ячейкой следят федеральные агенты. Йайо не удаётся забрать деньги, и когда он приезжает к Кэтлетту с претензиями, тот его убивает и сбрасывает труп с балкона в каньон. Деньги, оставшиеся со сделки, он решает использовать, чтобы подставить Чили Палмера и вывести его из работы над «Мистером Лавджоем», так как он сам хочет продюсировать его вместе с Гарри. Однако подстава не удаётся — Чили распознаёт агентов в толпе и, обманув их, уходит из аэропорта, деньги же продолжают лежать в камере хранения. На выходе он встречает сообщника Кэтлетта — каскадёра Медведя (Джеймс Гандольфини), который требует ключ назад. Ударив его в живот, Чили советует ему перестать заниматься грязными делами. А у Кэтлетта и его сообщников возникает новая проблема — убитый ими посыльный Йайо оказывается племянником Эскобара, который прилетает в Лос-Анджелес за ним и за деньгами от сделки. Кэтлетту приходится послать своего коллегу Ронни к Гарри Зимму, чтобы тот забрал деньги, вложенные в проект.

Гарри, отчаявшись получить инвестиции в фильм, вызывает из Майами гангстера Рэя Барбони (Деннис Фарина'') по кличке «Боунс» (в одном из вариантов перевода «Барбос») — давнего недруга Чили Палмера, о котором тот обмолвился в разговоре. Барбони охотится за Чили из-за долга Лео, а позже и из-за желания прикарманить деньги, которые тот получил от авиакомпании. Также у Палмера и Барбони имеются старые обиды — Боунс украл у Чили куртку, а тот в отместку сломал ему нос. Барбони, приехав к Гарри, и слышать ничего не желает об инвестиции в фильм, его интересует только то, где Чили Палмер и его деньги. Из-за неосторожного замечания, брошенного Гарри, Боунс его избивает, а когда в кабинет заходит Ронни, чтобы получить свои деньги, Барбони его убивает и обставляет всё так, будто бы убийство совершил Гарри.

Чили вместе с Карен приезжают к Гарри в больницу и сообщают ему, что Мартин Уир готов устроить переговоры насчёт участия в их проекте. Несмотря на состояние здоровья, Гарри приходит на встречу, однако Мартин говорит не о «Мистере Лавджое», а об идее фильма Чили. После переговоров Чили едет в дом к Карен. Ночью туда врывается Бо Кэтлетт и требует от Чили денег, которые тот забрал у Лео. Получив отказ, он берет в заложники Карен и уезжает домой. Чили ничего не остаётся, как приехать туда же с деньгами. Однако Кэтлетт твёрдо решил прикончить Чили Палмера. Медведь, находившийся в его доме, неожиданно проявляет энтузиазм и разыгрывает настоящую сцену из кино, в конце которой он толкает Кэтлетта на перила. Они ломаются под его давлением, Кэтлетт летит прямо в каньон и разбивается. Оказывается Медведь открутил болты у перил, о чём он и сообщает удивлённому Чили.

Возвратившись в гостиничный номер, Чили обнаруживает там Рэя Барбони. Обыскав Чили, Боунс находит у него ключ от камеры в аэропорту. Решив, что деньги Лео находятся там, Барбони якобы прощает Чили все его долги и обиды в обмен на этот ключ.

Сцена в аэропорту с настоящим Боунсом плавно переходит в сцену на съёмочной площадке фильма, снимаемого по идее Чили Палмера. В этом фильме Мартин Уир играет Чили, Харви Кейтель играет Боунса, режиссёром выступает Пенни Маршалл, а продюсерами — Гарри Зимм, Чили Палмер и Карен Флорес.

В ролях

Съемочная группа 
 Режиссёр: Барри Зонненфельд
 Продюсер: Грэхэм Плэйс, Сьюзэн Ринго, Дэнни Де Вито
 Сценарист: Элмор Леонард, Скотт Фрэнк
 Композитор: Джон Лури, Марк Сэндмен, Букер Т. Джонс
 Оператор: Дональд Питермен

Награды и номинации

Примечания 

Кинокомедии США
Экранизации произведений Элмора Леонарда
Кинокомедии 1995 года
Экранизации романов США
Фильмы, спродюсированные Дэнни Де Вито
Фильмы США 1995 года